11-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1999/2000 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стало кутаисское «Торпедо», опередившее на 5 очков серебряного призёра — столичную «ВИТ Джорджию». Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Предварительный турнир

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный турнир

За 1-8-е места

За 9-16-е места

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1999/2000
Грузия
Грузия
1999 год в Грузии
Спорт в Грузии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000